

Persone 
 Hans Gerhard Ramler – politico tedesco
 Karl Wilhelm Ramler – poeta tedesco
 Lexy Ramler – atleta di ginnastica artistica statunitense
 Saly Ruth Ramler – matematica statunitense, di origini europee conosciuta anche come Saly Ruth Struik